Le qualificazioni del singolare del Monterrey Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Laura Pous Tió (secondo turno)
  Stéphanie Dubois (ultimo turno)
  Tereza Mrdeža (Qualificata)

 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Julia Glushko (secondo turno)
 Ol'ga Savčuk (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (Qualificata)

Qualificate

  Jovana Jakšić
  Samantha Crawford

  Alla Kudrjavceva
  Tereza Mrdeža

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Monterrey Open 2013
WTA Tour 2013